Un efecte especial manual o efecte pràctic és un tipus d'efecte especial creat de manera física o artesanal, sense utilitzar imatges generades per ordinador ni cap altra tècnica de postproducció. Sovint s'utilitza l'expressió "efecte especial" com a sinònim de "efecte pràctic", com a idea oposada a "efectes visuals", que són aquells creats dins la postproducció a partir de la modificació d'imatges o del CGI (Imatge generada per ordinador).

Molts del elements propis de les pel·lícules d'acció són efectes pràctics (trets, ferides de bala, pluja, vent, foc, explosions... tots aquests elements poden ser elaborats per algú especialitzat en efectes manuals. També és habitual l'ús d'aquesta mena d'efectes especials en les pel·lícules de ciència-ficció, on abunden criatures inventades. Tots els elements no generats per ordinador que es puguin utilitzar per representar aquestes criatures (maquillatge, màscares, titelles...) formen part també dels efectes especials manuals. És cert, però, que últimament ja no s'usen tant els efectes especials manuals i s'opta pel CGI, ja que no requereix tant d'esforç ni de temps

Referències 

Cinema